La sierra sin fín, o sierra de cinta, al igual que otros tipos de sierras, se utiliza para cortar todo tipo de elementos como madera, carne, pescado, huesos, metales ferrosos y no ferrosos, cueros, etc.

Este tipo de sierra es muy utilizado en la industria cárnica por su facilidad para cortar huesos, tendones y demás elementos que se encuentran presentes en las piezas de carne.

 Máquina de 350 mm de diámetro de volantes.
 Base de chapa plegada desmontable.
 Motor eléctrico de 0,75 HP a .
 Peso aproximado: 50 kg.

Máquinas herramienta

Se denomina sierra sin fin a un tipo de sierra que se usa para cortar una gran gama de productos, desde madera hasta metales. También conocida como sierra de cinta, tal vez la más conocida sea la que se utiliza en el rubro de frigoríficos y carnicerías.

¿Qué es una sierra Sin Fin? Una sierra sin fin es una máquina de corte que es funcional en muchos rubros, pues permite realizar distintos tipos de corte. Su principal característica es la capacidad de hacer cortes precisos, rápidos y sumamente productivos, ya que la velocidad es de alto nivel. Además, su eficacia suele facilitar otras acciones posteriores que, si bien ya no tienen estrecha relación con el cortado, son fundamentales sobre los productos finales.

Tipos de sierras Sin Fin Las sierras sin fin, si bien hay de varios tipos y utilidades, tienen un factor común que es la cinta de corte. Esta varía debido al tipo de material que está destinada a trabajar y a la velocidad que tendrá que alcanzar para poder cortar dichos materiales.

Sierras Sin Fin para madera Fabricada en acero, su objetivo es aprovechar al máximo la madera, descartando lo mínimo posible de materia prima. La hoja o cinta de corte en este caso es de dientes rectificados y separados. Además, al ser su velocidad de corte media-alta, la fricción obtenida al interactuar la sierra con la madera es considerablemente baja. También sirve para cortar aglomerados y superficies de símil madera.

Sierras Sin Fin para metal Usualmente, las sierras sin fin para metales, también sirven para cortar plásticos de diferentes densidades y madera. Aun así, para poder actuar sobre los metales, la velocidad asciende a un nivel medio y los dientes de la cinta son pequeños, con una distancia reducida entre sí.

Sierra Sin Fin para carne La característica principal de las sierras sin fin para el rubro gastronómico y alimenticio es que la hoja presenta una dentadura rectificada que la hace capaz de cortar huesos. Para usos más exigentes, por ejemplo, en frigoríficos y no en tiendas comerciales convencionales, los diseños se adaptan a esas realidades, pudiendo cortar reses completas. Como funciona una sierra Sin Fin? Esta herramienta de corte funciona gracias a la rotación constante de una cinta u hoja de corte, generalmente fabricada en acero, que posee dientes que variarán en tamaño, forma y distancia según la finalidad de la máquina. Partes de una sierra Sin Fin

Tornillo indicador Polea superior Tornillo de ajuste Tuerca hexagonal Subensamble de plancha Cinta de corte Cuatro rodamientos grandes Subensamble de carro Dos candados de carro Motor (no visible) Placa reguladora de cortes Botones de encendido y apagado Cable tomacorriente Polea de motor (no visible) Guía superior para la cinta/hoja de corte Guía inferior para la cinta/hoja de corte Guía de Zytel Manivela de tensión Puerta para cabezal Cinco limpiadores Ángulos porta plancha Palanca candado Puerta inferior Dos manijas Polea inferior Charola recolectora Canal para carro Cuatro patas niveladoras Barra deslizable Guarda para hoja/cinta de corte Campana medidora de tensión Dos guías de tensión Cuatro regatones Dos stoppers para carro Dos pernos Manija fijadora Perno para horquilla Horquilla Resorte tensor Empujador último corte Interlock Interruptor general ACLARACIÓN: Dependiendo de cada tipo de sierra sin fin habrá más o menos partes y las mismas pueden conocerse con otros nombres.

Motor de una sierra sin fin Los motores de las sierras sin fin son los que otorgan la potencia a la máquina y, en consecuencia, la fuerza de corte.

Sierra sin fin monofásica Las sierras sin fin de uso limitado y que no exigen demasiada potencia para el corte son monofásicas. Esto incluyen las que se utilizan en los comercios alimenticios tradicionales. Ej.: Una carnicería. En estos casos, la potencia del motor es de, aproximadamente, 1 a 3 HP, siendo su alimentación de 220 VCA.

Sierra sin fin trifásica Las sierras cuyo uso será intenso y de características industriales requieren mayor potencia, por lo tanto son trifásicas. Por ejemplo, se utilizan en carpinterías y mueblerías. Su potencia puede ir, aproximadamente, de 5 a 12 HP.

Sierras sin fin a batería Las sierras sin fin a batería son manuales. Se utiliza principalmente para el corte de tubos y varillas de poco espesor. La batería es de 18V, de litio, y necesita un cargador.

Sierras sin fin a batería Seguridad al operar una sierra sin fin Usar el volante indicado para destensar la cinta de corte, una vez que hayas finalizado su uso. Si la cinta de corte se estropea o se identifica un mal funcionamiento de la misma, se debe aguardar a que se detenga. Las cubiertas que protegen poleas y correas deben mantenerse cerradas durante el funcionamiento de la máquina. La mesa de la máquina debe estar libre de deshechos, restos y virutas. La cinta de corte debe limpiarse con un pincel o brocha, nunca con las manos. Se debe hacer revisión y mantenimiento de la cinta de corte para detectar desvíos y hendijas. Además debe engrasarse con cierta periodicidad. La cinta siempre debe estar centrada en su guía correspondiente. El usuario debe utilizar los siguientes elementos de protección: Gafas, guantes, mascarilla, calzado y protección auditiva si correspondiera.y necesaria para cortar